Cardo lanudo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Carthamus lanatus; o
 el nombre común de la planta Centaurea eriophora;
 el nombre común de la planta Cirsium eriophorum'''''.